Војници могу бити:

 Војник, припадник оружане јединице, војске, мнж. су војници,

или

 Војници (Бабушница), село у општини Бабушница, Пиротски округ, 
 Војници (ТВ серија), ТВ серија Стјепана Заниновића из 1980. године.
 Војници (филм), филм Стјепана Заниновића из 1984. године.